Signori Dominique Nymi António (Lausanne, 1994. július 25. –) svájci–angolai labdarúgókapus.

Források 

1994-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Angolai labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek